Hirsch-Apotheke steht für folgende Apotheken:

 Hirsch-Apotheke in Straßburg, die älteste Apotheke Europas, siehe Jacob Reinbold Spielmann
 Hirsch-Apotheke in Frankfurt am Main, gegründet 1462, siehe Fresenius (Unternehmen)
 Hirsch-Apotheke (Osnabrück), gegründet 1545. Das gleichnamige Gebäude am Nikolaiort stammt aus 1797/98.
 Hirsch-Apotheke (Warburg), gegründet 1613
 Hirsch-Apotheke (Darmstadt), gegründet 1730
 Hirsch-Apotheke (Goslar), gegründet 1780

Siehe auch:
 Melmsche Hirsch-Apotheke (Oerlinghausen)
 Zum goldenen Hirschen (Apotheke)